Saint-Gilles  o Sint-Gillis-Obbrussel , comuna a la Regió de Brussel·les-Capital
 Saint-Gilles  o Abadia de Sant Geli, abadia a Saint-Gilles-du-Gard (França)
 Saint-Gilles (Ille i Vilaine), municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Saint-Gilles (Indre), municipi francès al departament de l'Indre (regió de Centre)
 Saint-Gilles (Manche), municipi francès al departament de Manche (regió de Baixa Normandia) 
 Saint-Gilles (Marne), municipi francès al departament del Marne (regió de Xampanya-Ardenes) 
 Saint-Gilles (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya) 
 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, municipi francès al departament de Vendée (regió de País del Loira)
 Saint-Gilles-de-Crétot, municipi francès al departament del Sena Marítim (regió de Alta Normandia)
 Saint-Gilles-de-la-Neuville, municipi francès al departament del Sena Marítim (regió de Alta Normandia)
 Saint-Gilles-des-Marais, municipi francès al departament de l'Orne (regió de Baixa Normandia)
 Saint-Gilles-du-Gard  o Sant Geli (municipi del Gard) , municipi francès al departament del Gard
 Saint-Gilles-du-Mené, municipi francès al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya)
 Saint-Gilles-les-Bois, municipi francès al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya)
 Saint-Gilles-les-Forêts, municipi francès al departament de l'Alta Viena (regió del Llemosí)
 Saint-Gilles-Pligeaux municipi francès al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya)
 Saint-Gilles-Vieux-Marché, municipi francès al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya)
 Cantó de Saint-Gilles, cantó francès del departament del Gard (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Cantó de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, cantó francès al districte de Les Sables-d'Olonne (departament de la Vendée)
 La Salvetat-Saint-Gilles, municipi al departament francès de l'Alta Garona